Бруе може да се односи на:

 Бруе (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бруе (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос